Ruma (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Ruma (Servië), een plaats in Servië